Broadview kan verwijzen naar de volgende plaatsen en wijken in de Verenigde Staten:
Broadview (Illinois)
Broadview (Montana)
Broadview (Seattle)

In Canada:
Broadview (Canada)